Chimay peut désigner :
 Chimay est une ville francophone de Belgique située dans la province de Hainaut (Région wallonne).
 L'Abbaye de Chimay est un autre nom de l'Abbaye Notre-Dame de Scourmont, située à Forges, à  au sud de Chimay qui produit :
 Cette abbaye produit la bière de Chimay, une bière trappiste belge renommée.
 Le fromage belge Abbaye de Chimay.
 Le château de Chimay est un château dominant la vallée de l'Eau Blanche en Belgique.
 Le canal de Chimay est un projet, non réalisé, de canal en Belgique.
 La baie de Chimay au sud des îles Kerguelen.
 (1633) Chimay est un astéroïde.